CISM ist die Abkürzung für:
Confédération Internationale des Sociétés Musicales, Internationaler Musikbund
Conseil International du Sport Militaire, weltweiter Militärsport-Verband
Critical Incident Stress Management, Methode zur Stressverarbeitung nach belastenden Ereignissen
Certified Information Security Manager, Zertifizierung im Bereich IT-Sicherheit
International Centre for Mechanical Sciences in Udine, Italien
Center for Integrated Space Weather Modeling

Abkürzung